El término custodia puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Derecho 
 Custodia legal, situación jurídica que se da cuando un tribunal otorga, mediante una sentencia, la guardia y custodia de un menor de edad o de un incapacitado a una o a varias personas.
 Custodia compartida, situación legal mediante la cual, en caso de separación matrimonial o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos menores de edad, en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos.

Informática 
 Custodia electrónica, proceso que procura "guardar con cuidado y vigilancia" los documentos electrónicos, tal como define el diccionario de la lengua española el término "custodiar".

Economía 
 Tasa de custodia, tasa cobrada mensualmente por instituciones bancarias, corredores de bolsa, y corredores de valores, por el servicio de custodia de títulos, acciones, bonos, o letras, de un determinado inversor. Esta tasa puede ser un valor fijo mensual, o un porcentual del valor de los papeles guardados.

Industria petrolera 
 Transferencia de custodia, operaciones relativas a la transferencia de sustancias físicas de un operador a otro.

Criminología y sistema judicial 
 Cadena de custodia, procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados de su análisis, normalmente peritos, y que tiene como fin no viciar el manejo que de ellos se haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones, o destrucciones.

Arqueología 
 La Custodia, yacimiento arqueológico protohistórico situado en un paraje homónimo en el término municipal de Viana, en Navarra (España).

Religión 
 Custodia (liturgia), en el culto católico, es la pieza de oro o de otro metal precioso, donde se coloca la hostia, después de consagrada, para adoración de los fieles.

Geografía 
 Custodia de Tierra Santa, subprovincia de la orden franciscana, administrada por la orden de Frailes Menores.
 Custódia, municipio brasileño del estado de Pernambuco.